Osoby
 Bela – postać biblijna, syn Beniamina
 Bela B. – niemiecki muzyk punkrockowy
 Bela I – król Węgier
 Bela II Ślepy – król Węgier
 Bela III – król Węgier
 Bela IV – król Węgier
 Bela V – król Węgier
 Béla Lugosi – aktor
 Małgorzata Bela – polska modelka

 Geografia
 Bela – niezidentyfikowane miasto biblijne w dolinie Siddim
 Bela – potok, dopływ Białki
 Bela – miasto w Pakistanie
 Bela – wieś w Portugalii
 Belá – wieś na Słowacji
 Bělá – wieś w Czechach
 Bělá nad Radbuzou – miasto w Czechach
 Bělá pod Bezdězem – miasto w Czechach
 Bela – miejscowość w Słowenii
 Bela – miejscowość w Słowenii

Zobacz też 
 Béla
 Belka

Przypisy